Batteux ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Batteux (1919–2003), französischer Fußballtrainer und Fußballspieler
 Charles Batteux (1713–1780), französischer Philosoph
 Hans Batteux (1885–1961), deutscher Sänger